Aitken puede referirse a:

Alexander Aitken, matemático de Nueva Zelanda.
Aitken, un cráter lunar.
Cuenca Aitken, estructura del polo sur lunar.
Robert Aitken, serie de elementos relacionados con este nombre